Малай — невеликих розмірів хліб чи корж з кукурудзяного борошна
 Малай — село, Жарминський район, Абайська область, Казахстан